Одинец — мирское, внутрисемейное русское мужское имя. Давалось родителями единственному, либо первому по счёту ребёнку в семье. Как правило такое имя употреблялось больше данного при крещении и должно было скрывать настоящее имя, традиция давать второе имя шла с языческих времён древних славян.

В «Ономастиконе» Веселовского даётся пять значений слова Одинец — 1) бобыль, одинокий человек, 2) единственный сын, 3) мужская серьга в одном ухе, 4) старый кабан, 5) ехать одинцом, на одной лошади.

По имени одного из носителей имени, боярина Одинца, было названо принадлежавшее ему село Одинцово, сейчас крупный районный центр Московской области.

От имени Одинец произошла фамилия Одинцов, также существует фамилия Одинец.

Примечания 

Мужские имена
Имена славянского происхождения